Одика́дзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Одикадзе, Давид (1981) — грузинский футболист, полузащитник.
 Одикадзе, Элизбар (1989) — грузинский борец вольного стиля.